There There
Being There
I'm Not There
I'll Be There
Right There
Getting There
...There and Then
There Will Be Blood
Say You'll Be There
Out There
Will You Be There
There Is
Hey There Delilah
I'll Be There (canção de Jackson 5)
Almost There
The Man Who Wasn't There
There for You
Got to Be There
I'll Be There for You
Desambiguação